Magyarország azon települései, ahol az ismertté vált bűnelkövetők száma meghaladta a 250-et 2008-ban.

Források 
 Önkormányzati Minisztérium

Magyarország települései
Magyarországi közigazgatási rekordok